Schiffter ist der Name folgender Personen:

 Eugen Schiffter (1857–1914), deutscher Fotograf in Dresden
 Roland Schiffter (* 1937), deutscher Neurologe, Chefarzt verschiedener Kliniken, Jazz-Pianist und Autor